

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Boup“ beginnt.

Boup 



Boupa 
 Boupacha, Djamila (* 1938), algerische Widerstandskämpferin

Boupe 
 Boupendza, Aaron (* 1996), gabunischer Fußballspieler

Bouph 
 Boupha, Khampheng (* 1923), laotische Politikerin und Parteifunktionärin
 Bouphavanh, Bouasone (* 1954), laotischer Politiker